Die Madatschspitzen sind drei Gipfel in den Ortler-Alpen:

 Vordere Madatschspitze, 3191 m
 Mittlere Madatschspitze, 3313 m
 Hintere Madatschspitze, 3430 m